Kama, est l’appellation la plus ancienne concernant les territoires communément appelés Afrique. Le gentilé des habitants et des personnes originaires de Kama est :  Khamites/Kamites.

Étymologie 

En araméen « KaMa » et en hébreu « KhaM » signifient brûlé, chaleur, noirci..., caractéristique principale de ce continent, car selon Hérodote, la chaleur y rend les hommes noirs (Histoire II, 22).

La racine du mot « KaMa » est omniprésente chez bon nombre de peuples d’Afrique centrale, d’Afrique de l’Ouest : « KaMa » signifie noir en copte,<<KAMeen>> signifie chez nous en peulh du fouta djallon ,« iKaMa » signifie noirci en mbochi (Congo-Brazzaville, Gabon, Cameroun), « Ka-FFiin » signifie (le noici), I ka-fiin, cela veut dire  aussi tu la noici. en bambara (Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, etc.), « KeM » signifie brûlé en wolof (Sénégal), « Kanbé » signifie brûlé en mossi (Burkina Faso, Niger, etc.)

Référence

Liens externes 
 Dictionary of Middle Egyptian (Raymond O. Faulkner)
 https://fr.africacheck.org/2017/07/07/analyse-on-changer-nom-de-lafrique/
 https://www.ladepechedabidjan.info/KAMA-LE-VERITABLE-NOM-DE-L-AFRIQUE_a26879.html

Histoire de l'Afrique